«Не балуй с Техасом» () — американский короткометражный фильм на лесбийскую тематику 2008 года режиссёров Трисии Кук и Керри Шрейдер.

Сюжет 
Лиза и Деб едут по Техасу и не собираются скрывать, что они лесбиянки. Наоборот, их цель — кричать об этом на каждом углу. Остановившись в закусочной «У Чарли», они находят это место чересчур консервативным, где их сексуальная ориентация, похоже, вызовет презрение и негодование. Продемонстрировав лесбо-поцелуй на входе, они горят желанием разворошить это патриархальное провинциальное гнездо. Официантка Милли принимается их обслуживать. Тут в закусочную заходит Эл. Она просит у Милли прощения и говорит, что хочет быть с ней вместе. Их примирение все посетители встречают овацией. Лизе и Деб только и остаётся, что едва не подавиться от удивления.

Актерский состав

Награды 
Фильм получил следующие награды:

См. также 
 «Остановка» — фильм 2007 года
 Лесбийские отношения в кинематографе

Примечания

Ссылки 
  

Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Фильмы на лесбийскую тематику